Hengshan eller Heng Shan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Zhurong Feng, berg, Hunan, 
 Heng Shan, Shanxi , 
 Hengshan, Hengyang, ett härad i Hunan-provinsen
 Hengshan, Jixi, ett stadsdistrikt i Jixi i Heilongjiang-provinsen
 Hengshan, Yulin, ett härad i [haanxi-provinsen
 Hengshan (socken i Kina, Guangxi)
 Hengshan (socken i Kina, Sichuan, lat 26,71, long 102,36)
 Hengshan (köping i Kina, Sichuan, lat 30,50, long 105,45)
 Hengshan (häradshuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,41, long 116,32)
 Hengshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,02, long 120,54)
 Hengshan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,18, long 119,21)
 Hengshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,32, long 118,20)
 Hengshan (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,11, long 106,67)

WP:Projekt Kina
Robotskapade Kinaförgreningar